Krommes ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Krommes (1906–1971), deutscher Kirchenverwaltungsjurist und geschäftsführender Vorstand der Bruderhilfe VVaG 
 Johannes Konrad Krommes (1847–1903), deutscher Bürgermeister, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Rudolf Heinrich Krommes (1886–1945), deutscher Schriftsteller, Bildhauer und Maler, siehe Adam Abel (Schriftsteller)